WSZ steht für:
 Wechselspannungszündung, siehe Zündung (Verbrennungsmotor)
 Westport Airport (Neuseeland), IATA-Flughafencode
 Powiat Szydłowiecki in der Woiwodschaft Masowien, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung